Каррион-де-лос-Сеспедес () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Альхарафе. Занимает площадь 6 км². Население 2261 человек (на 2007 год). Расстояние 36 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Carrión de los Céspedes
 Información de Carrión de los Céspedes
 Exmo. Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes
 Pontificia, Real, Muy Antigua, Ilustre y Fervorosa Hermandad de Ntra. Sra. del Rosario Coronada, Reina y Patrona
 Antigua e Ilustre Hermandad de Ntra. Sra. de Consolación, Patrona de Carrión de los Céspedes

Населённые пункты Севильи
Муниципалитеты Севильи